Jean-Antoine Romagnesi (1690-1742), acteur et dramaturge français ;
  (1731-1812), peintre académicien français.
 Louis-Alexandre Romagnesi dit l'Aîné (1776-1852), frère de Pierre-Narcisse, peintre, sculpteur, figuriste, ornemaniste français.
 Antoine Romagnesi (1781-1850), fils de Michel, compositeur et éditeur de musique français ;
 Charles-François Vergnaud-Romagnesi (1785-1870), archéologue, historien et poète français ;
  dit le Jeune (1796-1882), frère de Louis-Alexandre, dessinateur et lithographe français ;
 Henri Romagnesi (1912-1999), mycologue français.